Junta kan syfta på:

Junta – en sammankomst av en mindre grupp människor
Militärjunta – en form av regering, ofta i en militärdiktatur, där en grupp av officerare har den högsta politiska makten
Syjunta – en grupp som träffas för att ägna sig åt sömnad och handarbete, se syförening
Junta (spel) – ett brädspel av Vincent Tsao från 1975
Juntan (Uppsala) – en politisk-litterär förening eller krets i Uppsala på 1790-talet